Isabel de Habsburgo (Linz, 9 de julio de 1526-Vilna, 15 de junio de 1545) fue una archiduquesa de Austria por nacimiento, y gran duquesa de Lituania como la primera esposa de Segismundo II Augusto Jagellón, que después de su muerte sería rey de Polonia.

Biografía 
Isabel era la mayor de los quince hijos del emperador Fernando I de Habsburgo y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia. El 5 de mayo de 1543 se casó con Segismundo II Augusto Jagellón, gran duque de Lituania y heredero del trono de Polonia. Sin embargo, Isabel murió muy joven, sin dar un heredero al trono, y fue enterrada en la Catedral de Vilna. Segismundo se casó dos veces más; primero con Bárbara Radziwiłł, y después con la hermana de Isabel, Catalina de Habsburgo, pero no tuvo hijos de ninguno de sus tres matrimonios.

Sobre su muerte, hubo rumores de envenenamiento acusando a su suegra, la reina de Polonia Bona Sforza, enemiga de los Habsburgo.

Ancestros

Referencias 
 (Wikipedia polaca) :pl:Zygmunt_II_August

Véase también 
 Casa de Austria
 Catedral de Vilna

Enlaces externos 

Przemysław Jędrzejewski, ELŻBIETA AUSTRIACZKA – KRÓLOWA POLSKA I WIELKA KSIĘŻNA LITEWSKA (1526–1545)

Isabel
Nobles de Polonia del siglo XVI
Grandes Duquesas de Lituania del siglo XVI
Reinas consortes de Polonia del siglo XVI
Personas de Linz
Nacidos en Linz
Consortes reales de la casa de Habsburgo